Fronken ist der historische Name von
 Wronken, 1938 bis 1945 Fronicken, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945 Wronki (Świętajno), Dorf im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Groß Wronken, Kreis Goldap, Ostpreußen, seit 1945 Wronki Wielkie, Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen